Les championnats du monde de gymnastique acrobatique sont organisés depuis 1974, date de la première édition.

 
Gymnastique acrobatique championnat monde